peut faire référence à :
 une partie d'un terrain de golf ;
 Fairway, une municipalité au Kansas (États-Unis) ;
 Fairway Rock, une île au Alaska (États-Unis) .
 Îlots Fairway, au Chili.